Andrés Gonzales puede hacer referencia a:
Andrés Gonzales, futbolista peruano.
Andrés Gonzales, político peruano del siglo XIX.